James Mackay (cricketer) - Australisch cricketer
James Mackay (rugbyspeler) - Nieuw-Zeelands rugbyspeler
James A. Mackay - Schots historicus en filatelist
James Mackay (acteur) - Australisch acteur